Анато́лий Виногра́дов:
 Виноградов, Анатолий Васильевич (1906—1982) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Анатолий Иванович (1925—2001) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
 Виноградов, Анатолий Корнелиевич (1888—1946) — русский писатель.